«Не убоюсь я зла» (), на русском языке публиковался также под названием «Пройдя долиной смертной тени» — сатирико-философский роман Роберта Хайнлайна, посвящённый проблеме пересадки головного мозга человека. Публиковался в журнале Galaxy (номера за июль, август-сентябрь, октябрь-ноябрь, декабрь 1970). Опубликован отдельным изданием в 1970 году.

Сюжет 
Престарелый миллиардер Иоганн Себастьян Бах Смит не может умереть естественным путём, так как врачи искусственно поддерживают его одряхлевшее тело. Выходом для него становится пересадка головного мозга в тело подходящего донора. При этом Иоганн надеется, что умрёт во время операции. Операция произведена успешно, но придя в себя, Иоганн Смит с ужасом узнаёт, что мозг его пересажен в тело секретаря Юнис Бранка, в которую он был влюблён. Девушка была убита в бедном квартале, где жила когда-то с мужем-художником. Теперь Иоганну приходится психологически стать женщиной.

По неизвестной причине, личность Юнис продолжает жить в сознании Иоганна и постоянно общаться с ним, помогая в адаптации. Совместно, с помощью общих друзей, они выдерживают судебный процесс, на котором признаются новой личностью: Джоанной Юнис Смит, и наследуют состояние Иоганна. Одно из первых решений новой личности — родить общего ребёнка, для этого девяностопятилетняя девушка отправляется в банк спермы, где вынуждает врача оплодотворить себя материалом Иоганна.

Джоанна Юнис выходит замуж за адвоката Иоганна Смита — Джейкоба Соломона, когда-то влюблённого в Юнис Бранка, как и сам Иоганн. После его смерти от кровоизлияния в мозг его личность присоединяется к Иоганну и Юнис.

Овдовевшая Джоанна Юнис, беременная, решает эмигрировать в лунные колонии, но во время перелёта умирает от отторжения, успев дать миру новую жизнь — ребёнка Юнис Бранка и Иоганна Себастьяна Баха Смита.

Художественные особенности 
Действие романа происходит приблизительно в 2010-е годы, которые изображаются Хайнлайном остро полемически, как в виде описаний, так и в форме новостных заголовков СМИ будущего времени. Мир начала XXI века был описан в чёрных красках: писатель экстраполировал негативные стороны общества 1960-х годов на будущее. Это мир глобальной экологической и социальной катастрофы, расщеплённый в расовом и психологическом отношении. Единственной надеждой Земли остаются лунные колонии, которые бурно развиваются. Примечательно, что ведущими сверхдержавами Хайнлайн называл США и Китай.

В книге присутствуют мотивы, обыкновенные для творчества Хайнлайна: радикальный индивидуализм, свободная любовь, взаимосвязь между сексуальными и духовными аспектами в человеческих отношениях и проблема бессмертия. Многие аспекты авторского замысла раскрываются во внутренних диалогах Иоганна и Юнис.

Связь с другими произведениями 
 Сюжет о превращении мужчины в женщину с последующим самооплодотворением впервые был реализован Хайнлайном в 1959 году в рассказе «Все вы зомби…»
 Сюжет романа кратко упоминается в романе «Достаточно времени для любви, или Жизни Лазаруса Лонга».

Название 
Название романа представляет собой цитату из Псалма  (в Библии короля Якова 23:4), обычно читаемого на похоронах. В своём переводе А. Лазарчук использовал цитату из Синодального перевода: «Пройдя долиной смертной тени», предшествующую «не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

Ссылки 
 

Романы 1970 года
Романы Роберта Хайнлайна
Романы-антиутопии
Воскрешение в фантастике
Романы, действие которых происходит на Луне
Романы о будущем
Перенаселение в фантастике
Книги издательства «G. P. Putnam's Sons»